Amagon – città della Contea di Jackson, Arkansas
 Amagon – videogioco del 1988